И́ржи Худлер (; род. 4 января 1984, , Чехословакия) — профессиональный чешский хоккеист. Воспитанник ХК «Всетин». Обладатель Кубка Стэнли 2008 в составе «Детройт Ред Уингз».

Карьера 
Худлер начинал карьеру в клубе Чешской экстралиги «Всетин». В 2002 году был задрафтован клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз» под общим 58-м номером. 16 декабря 2003 года Иржи дебютировал в составе «красных крыльев», но закрепиться в команде не смог и несколько лет играл за их фарм-клуб из АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс». Показав в сезоне 2005—06 хорошие результаты, набрав 96 очков, Иржи установил рекорд «Гриффинс» по количеству результативных передач (60). В том же году он получил второй шанс заиграть в НХЛ, проведя 4 матча. В следующем сезоне 2006—07 он сыграл уже 76 матчей и по итогам сезона был признан лучшим новичком «Детройта».

В 2008 году Иржи, вместе с «Детройтом», выиграл Кубок Стэнли. В успешной для «красных крыльев» серии плей-офф он забил 5 шайб и отдал 9 голевых передач. В сезоне 2008—09 Худлер и «Детройт» были близки к повторению их прошлогоднего достижения, но в финале уступили «Питтсбургу».

8 июля 2009 года, находясь в статусе ограниченного свободного агента, Худлер подписал контракт с клубом КХЛ «Динамо Москва». Трансфер считается одной из крупнейших сделок за всю историю КХЛ. Подписание Худлера сопровождалось спорами руководства НХЛ и КХЛ.

2 июля 2012 года подписал четырехлетний контракт на сумму $16 млн. с «Калгари Флэймз».

27 февраля 2016 года обменян во «Флориду».
24 августа 2016 года заключил однолетний контракт с «Даллас Старз» на сумму $2 млн.

Статистика

Клубная карьера

Достижения

Командные 

 Обладатель Кубка Стэнли: 2008

Индивидуальные 

 Лучший новичок «Детройт Ред Уингз»: 2007
 Обладатель клубного рекорда «Гранд-Рапидс Гриффинс» по количеству результативных передач (60)
 Обладатель Леди Бинг Трофи: 2015
 Участник матча звёзд КХЛ 2010.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Обладатели Леди Бинг Трофи
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»